Maniitsut bezeichnet:
 Maniitsut (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maniitsut (Berg, Sisimiut) (auch Maniitsoq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland